Dubrava može značiti:

Hrvatska:
 Dubrava (Zagrebačka županija), općina u Zagrebačkoj županiji
 Dubrava (Omiš), gradsko naselje Omiša
 Dubrava (Ston), gradsko naselje Stona
 Dubrava (kvart), kvart u gradu Zagrebu
 Dječje kazalište Dubrava
 Dubrava, gradsko naselje Šibenika
 Dubrava kod Tisnog, naselje u općini Tisnom
 Dubrava Križovljanska, naselje u općini Cestica
 Dubrava Pušćanska, naselje u općini Pušća
 Dubrava Samoborska, gradsko naselje Samobora
 Dubrava Zabočka, gradsko naselje Zaboka
 Dvorac Dubrava, Pregrada

Bosna i Hercegovina:
 Dubrava (Foča, BiH), naselje u općini Foči
 Dubrava (Kalinovik, BiH), naselje u općini Kalinovik

Crna Gora:
 Dubrava (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja

Srbija:
 Dubrava (Bojnik, Srbija), naselje u općini Bojnik, Jablanički okrug

Vidi i:
 Dubrave (razdvojba)
 Dubravica (razdvojba)
 Dubravice (razdvojba)
 Dubravci (razdvojba)